Дома́ За́наду () — несколько экспериментальных домов, построенных в США, чтобы продемонстрировать примеры возможности компьютеров и автоматизации в домах. Архитектурный проект был начат в 1979 году, и в начале 1980-х годов три таких дома были построены в разных частях США: по одному в Киссимми (Флорида), Уисконсин-Делс (Висконсин), и  (Теннесси). Дома создавались по новым методам строительства и проектирования и стали популярными туристическими достопримечательностями в 1980-х годах.

Дома Занаду были известны тем, что строились из изолированной полиуретаном пены, а не из бетона, с целью лёгкого, быстрого и экономически эффективного строительства. Они были эргономичным образом разработаны и содержали в себе некоторые из самых ранних домашних систем автоматизации. Занаду в Киссимми, спроектированный Роем Мейсоном, был самым известным и на пике популярности привлекал 1000 посетителей каждый день. Дома в Уисконсин-Делс и Гатлинберге были закрыты и снесены в начале 1990-х годов. Дом Занаду в Киссимми был закрыт в 1996 году и снесён в октябре 2005 года.

Библиография 
 Mason, Roy; Jennings, Lane; Evans, Robert (1983), Xanadu: The Computerized Home of Tomorrow and How It Can Be Yours Today!, Acropolis Books (published November 1983), pp. 260, ISBN 0874917018
 Corn, Joseph J. (1996), Yesterday's Tomorrows: Past Visions of the American Future, The Johns Hopkins University Press (published May 15, 1996), pp. 157, ISBN 0801853990
 O'Neill, Catherine (1985), Computers: Those Amazing Machines, National Geographic Society (published June 1985), pp. 104, ISBN 087044574X

Здания и сооружения Флориды
Здания и сооружения Висконсина
Здания и сооружения Теннесси
Архитектурный постмодернизм